Beránek oder Beranek ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Beranek (1900–1983), österreichischer Schiedsrichter
 Angelika Beranek (* 1980), deutsche Jugendarbeiterin und Medienpädagogin
 Ernst Beranek (* 1934), österreichischer Designer
 Espen Beranek Holm (* 1960), norwegischer Rockmusiker und Comedian
 Franz J. Beranek (1902–1967), böhmenstämmiger deutscher Sprachwissenschaftler
 

 Leo Beranek (1914–2016), US-amerikanischer Spezialist für Akustik
 Martin Beránek (* 1999), slowakischer Segler 
 Miroslav Beránek (* 1957), tschechischer Fußballspieler